Název Anenské údolí nesou:
 Anenské údolí (přírodní památka) – přírodní památka na území Harrachova v okrese Jablonec nad Nisou
 Anenské údolí (přírodní rezervace) – přírodní rezervace v okrese Chrudim
 Anenské Údolí (Harrachov) – část města Harrachov v okrese Jablonec nad Nisou
 Anenské údolí (Moravská Třebová) – údolí a ulice v Moravské Třebové v okrese Svitavy
 Anenské údolí (Rotava) – údolí a ulice v Rotavě v okrese Sokolov